Сашко Брама — львівський незалежний театральний діяч, драматург, режисер, який займається експериментальним, пошуковим театром на базі документалістики та співпрацює з різними театрами в Україні та за її межами.

Проєкти 
П'єси входили в шорт-лист фестивалів-конкурсів «Драма.UA» (Львів), «Тиждень актуальної п'єси» (Київ).

KAMAKOMAPLAY 
«Чорнушна п'єса», яку сам Сашко Брама так називає. Була знята з репертуару відомого польського театру у Валбжиху, а також драматург відмовився від української постановки п'єси та зняв її з конкурсів «Тиждень актуальної п'єси» та «ДрамаUA»

Свиняча печінка (2014) 
П'єса, яка була реалізована як театралізоване сценічне читання в рамках проєкту «Сцена сучасного драматурга» (Львівський академічний театр імені Леся Курбаса). Текст п'єси був написаний у 2011 році. Фабула твору проста і чітка — автор не приховує від глядача нічого, розгортаючи оповідь про солдата строкової служби (актор Ярослав Федорчук), який просто з казарми потрапляє на війну в Афганістані. Внутрішню трансформацію героя Сашко Брама ілюструє тривіальним процесом приготування печінкового торта: мама перемелює колись живу плоть на фарш, щоб потішити сина улюбленою стравою.

Диплом (2013) 
Вистава про те, як система освіти ламає особистість. Під час підготовки до написання тексту Сашко та невелика кількість молодих людей збирали інтерв'ю зі студентами, абітурієнтами і тими, хто вже реалізував себе в певній сфері, або навпаки ‒ не реалізував себе ніде (маючи диплом). До п'єси увійшли інтерв'ю тих, хто «як тільки чує саме слово „університет“, то так і хоче вже туди йти» (перефразовано з вистави); і тих, хто вже розчарувався в тому, що криється за словом «університет». У виставі розчарування до кожного зі студентів (яких зіграли актори курсу Олега Стефана ЛНУ ім. Івана Франка) приходить індивідуальним шляхом: через сексуальні домагання, хабарі, усвідомлення того, що по закінченню навчання потрібно буде починати все з нуля.

Лорелей і Львів (2014) 
Короткометражка «Лорелей і Львів» стала результатом співпраці відео-митця Володимира Стецьковича та доволі відомого у театральних колах драматурга Сашка Брами.

У сценарії до стрічки Сашко Брама спробував надати драматичну структуру мистецьким візіям Володимира Стецьковича, ключовим образом яких було споглядання міста з дзвіниці одного з храмів Львова. На виході творці стрічки, втім, не обмежилися лише медитативною контемпляцією. Лорелей пропонує глядачам свій власний образ Львова як Nefor City — міста вібруючої андерграундної культури.

R+J — театральний проєкт (2014) 
«R+J» — ініціали героїв нового часу Роми та Юлії. Він зі Львова, вона з Донецька. Сашко Брама та режисер Ігор Білиць здійснили спробу розповісти в театрі про події 2013—2014 рр. на Україні. Ця історія є ремейком п'єси Вільяма Шекспіра «Ромео і Джульєтта». Давня війна родів Монтеккі й Капулетті трансформується у неприязнь Сходу і Заходу України. В «R+J» цей конфлікт спирається на багатолітні міфи, гучні заяви політиків, облудливі теленовини, агресивну антиукраїнську пропаганду. Багато жертв, ще більше образ та страхів. Форма — рок-концерт із мультимедійним супроводом. Рома грає на електро-гітарі, Юлія вміє співати хард-рок.

Осінь на Плутоні (2017—2020) 
Проєкт, що був започаткований Сашком Брамою у 2016 році, розпочався зі збору історій життя мешканців львівського геріатричного пансіонату. На основі цих матеріалів було створено документальну виставу «Осінь на Плутоні», яка в період з 2017 по 2020 роки, не раз була представлена як на сцені Театру Лесі, так і на сценах Львівського академічного драматичного театру імені Леся Курбаса та Першого українського театру для дітей та юнацтва у Львові. Також цей проєкт був представлений на театральних фестивалях: DESANT UA (Варшава, Польща), DEMOLUDY (Ольштин, Польща), Theatertreffen-Stückemarkt (Берлін, Німеччина), Ukrainian showcase within the international theatre conference IETM (Київ), URBÄNG (Кельн, Німеччина), Український тиждень в Гданську IV (Гданськ, Польща).

Проєкт увійшов до шорт-листа VII Міжнародного фестивалю українського театру «Схід — Захід», що проходив 17 серпня у Кракові в Польщі.

«Осінь на Плутоні» — це постдокументальна вистава про життя мешканців львівського геріартричного пансіонату, яку Брама розробив спільно з Андре Ерленом та Марією Бакало. Режисер вистави протягом року відвідував будинок літніх людей, де спілкувався з його жителями. З цих записаних на диктофон розмов, власне, і постала ця вистава.

Orpheus UA (2017) 
Проєкт Сашка Брами, який почався з ідеї пройти пішки Україну, від кордону з ЄС до лінії фронту на Сході. Подорож тривала сім місяців, а маршрут пролягав через маловідомі місцевості Orpheus UA — це концерт-перформанс з мультимедійним супроводом (медіаконтент розроблений на основі постановочних та документальних  відео, відзнятих за час експедиції). Готування до показу проходило у співпраці з берлінським post theater. Це інтернаціональна театральна група, до складу якої входять Макс Шумахер, Хіроко Танакаші та Йоанн Треллу. Вони спеціалізувались безпосередньо на ауідо та візуальному супроводі.

МИ (2020) 
«МИ» — це мистецький медіа-­проєкт, започаткований Саш­ком Брамою та представника­ми українського незалежного театру в березні 2020 року, коли через введення локдауну всі звичні способи комунікації теат­ру зі своєю аудиторією стали не­можливими. Тоді й виникла ідея зібрати документальні відео­свідчення доби пандемії. Коли в березні 2020-го весь світ зупинився через пандемію, Саш­ко Брама запропонував усім охочим вести відеозаписи карантину. Власне так сформувалася велика спільнота проєкту не лише з різних куточків України, а й долучилися українці, які мешкають за кордоном. Партнером презентації проєкту та є Львівський академічний драматичний театр імені Лесі Українки. Мультимедійний медіа-проєкт «МИ» втілюється за підтримки Українського Культурного Фонду.

Посилання 
 Сашко Брама на Фейсбуці
 Тізер проекту «МИ»

Примітки 

Режисери